Това е списък на резултатите на националният отбор по футбол Германия и Западна Германия на Световни първенства по футбол. Световното първенство по футбол, понякого наричано просто Световно първенство, е международно състезание по футбол, оспорвано от мъжките национални отбори на членовете на международната футболна федерация (ФИФА), която представлява глобалното ръководно тяло на този спорт. Германия участва на 20 Световни първенства по футбол, като е вторият национален отбор с най-много участия, след Бразилия (с 22 участия) и първият на европейско ниво. Първото участие на Германия на Световно първенство е през 1934 г. в Италия, като на два пъти е страна организатор на турнира през 1974 г. (където е и победител) и 2006 г. (където печели трето място). Германия има само две неучастия на Световни първенства, това са турнирите от 1930 г. и 1950 г. в първия случай отказва участие, а във втория ФИФА изключва Германия, поради събитията от Втората световна война.

В досегашните си 20 участия, Германия 17 пъти се класира до втората фаза, достига 17 четвъртфинала, 13 полуфинала и 8 финала, като 4 пъти става световен шампион по футбол: 1954 г., 1974 г., 1990 г. и 2014 г. Германия е позиционирана като вторият най-успешен отбор на световните първенства и този, който е играл най-много полуфинали и финали. Националният отбор на Германия е един от най-успешните национални отбори на Световните първенства по футбол, спечелвайки 4 титли, печелейки второ и трето класиране по 4 пъти и един път четвърто място. Освен това Германия е единственият отбор, който застава на подиума (3-то или по-добро място) всяко десетилетие, в което се провежда турнир през 20-и век - 30-те, 50-те, 60-те, 70-те, 80-те, 90-те и 00-те. Заедно с Аржентина, Бразилия и Испания, те са една от четирите нации, спечелили извън континенталната си конфедерация титлата на Световното първенство по футбол – тази от 2014 г. в Южна Америка. С това, че само три пъти не достига до четвъртфиналите и с това 8-мо място или по-добро такова от 17 пъти в 20 турнира (85%), Германия се нарежда на най-висока позиция в историята на финалите на Световната купа на ФИФА. Това прави Германия най-добрият отбор в историята на турнира от гледна точка на крайни позиции, ако точките се присъждат пропорционално за титла, завършили на второ място, финиширали на трето място, полуфинални и четвъртфинални изяви.

По отношение а резултатите, най-изразителна е победата над Саудитска Арабия с 8:0 на световното първенство през 2002 г. Докато победата със 7:1 над Бразилия на Мондиал 2014, е най-голямата победа на полуфинал или финал на Световно първенство, най-голямата победа за световен шампион и най-тежкото поражение в историята за Бразилия. От друга страна, най-голямата загуба, която Германия допуска е 3:8 срещу Унгария през 1954 г. Що се отнася до голмайсторите, германецът Мирослав Клозе със своите 16 гола е най-резултатният футболист в история на този турнир. Също така германският полузащитник Лотар Матеус, изиграва 25 на брой двубои на световни първенства и е на второ място по този показател, след Лионел Меси, който има 26. Заедно с мексиканците - вратаря Антонио Карбахал, централения защитник Рафаел Маркес и полузащитника Андрес Гуардадо, както и аржентинския нападател Лионел Меси и португалския нападател Кристиано Роналдо, са играчите участвали на най-много първенства, по пет на брой.

Крайна статистика

Отличия

Представяне по турнири 
 1930 – 1938 като  →  → 
 1950 – 1990 като 
 1994 – досега като 

*Обозначава равенства, включително в двубои след продължения, решени при наказателни удари.
**Червената граница показва, че турнирът е проведен на родна земя.
***Обозначава голмайсторът на турнира.

Вечна ранглиста

Брой участия по етапи

По опонент

Почетни листи

Мачове

Голмайстори

Участия

Най-големи победи

Най-големи загуби

Бележки

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на германският футболен съюз
 Официално класиране на ФИФА на всички участници във финалите 1930 – 2002. Резултати от мачовете на ФИФА за всички етапи 1930 – 2002
 Официален сайт на ФИФА

Списъци